Le nom de Franches-Montagnes peut s'appliquer :

 au district des Franches-Montagnes dans le canton du Jura, en Suisse.
 aux Franches-Montagnes, une race de chevaux provenant dudit district.